Шансе́ () — колишній муніципалітет у Франції, у регіоні Бретань, департамент Іль і Вілен. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет був розташований на відстані близько 290 км на захід від Парижа, 24 км на схід від Ренна.

Історія 

1 січня 2019 року Шансе і Піре-сюр-Сеш було об'єднано в новий муніципалітет Піре-Шансе.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 105 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 302,5 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Сусідні муніципалітети

Посилання 

 Шансе на сайті французького Національного інституту географії
 [ Розташування муніципалітету Шансе на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Іль і Вілен

Примітки 

Колишні муніципалітети департаменту Іль і Вілен